Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS De Haven:

  - cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1942 e affondato in combattimento nel 1943.
  - cacciatorpediniere della classe Allen M. Sumner, varato nel 1944, ceduto nel 1973 alla Corea del Sud e rinominato Incheon, radiato nel 1993.